En Éthiopie, Asosa est le nom :
 d'une ville anciennement appelée Agoldi ;
 de son aéroport : Aéroport d'Asosa ;
 d'un awraja ;
 d'un woreda ;
 d'une zone.